Aleksej Konstantinovič Tolstoj (1817-1885) – scrittore, poeta e drammaturgo russo
 Aleksej Nikolaevič Tolstoj (1883-1945) – scrittore russo